У бізнесі
 Рейтинг кліків () — термін в інтернет-маркетингу, який відображає міру успішності онлайнової рекламної кампанії
 Citations Rank — індекс цитування Web сторінки іншими джерелами

В автівках
 Civic Type R — марка автомобіля компанії Honda

У науці й техніці
 Compliant Transaction Recording — поняття у системах керування вмістом
 Лічильник — режим блочного шифрування ()

Інше
 Crash Team Racing — відеогра для PlayStation, розроблена Naughty Dog